Solidaridad – comune di Quintana Roo (Messico)
 Solidaridad – album dei Sin Dios del 1999